Боллинже — фамилия:

 Боллинже, Жак Жозеф (1803—1884) — основатель французской компании по производству вин .
 Боллинже, Лили (1899—1977) — французская предпринимательница, занимавшаяся виноделием.

См. также 
 Баллинджер
 Беллинджер
 Боллинджер